Виктор Михайлович Никулин:
 Никулин, Виктор Михайлович (1968—1996) — российский журналист.
 Никулин, Виктор Михайлович (1904—1961) — советский государственный и партийный деятель.